Кристина Васильевна Антонийчук (родилась 4 сентября 1990 года в Коломые, СССР) — украинская теннисистка; победительница семи турниров ITF (из них четыре — в одиночном разряде); финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в паре (Уимблдон-2006); бывшая шестая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Общая информация 
Любимое покрытие — хард.

12 мая 2010 года Кристина была дисквалифицирована на 14 месяцев после того, как одна из ранее сданных ей регулярных допинг-проб дала положительный результат на наличие фуросемида. Срок отстранения от соревнований был определён начиная с 22 февраля того года — времени сдачи анализа. Результаты украинки на сыгранных после этой даты турнирах были обнулены. После завершения срока дисквалификации Антонийчук в протур не вернулась.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года в одиночном разряде 
 2010 — 371
 2009 — 221
 2008 — 317
 2007 — 410
 2006 — 378
 2005 — 703

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (6)

Победы (4)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (7)

Победы (3)

Поражения (4)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Украины
Теннисисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил